|-
|(34751)||2001 QO100|| align=right|13,4|| align=right|2,314|| align=right|0,174|| align=right|24,31|| align=right|3,518||MBA||22. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34752)||2001 QU105|| align=right|15,1|| align=right|2,268|| align=right|0,101|| align=right|2,95|| align=right|3,415||MBA||23. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|34753 Zdeněkmatyáš||2001 QU110|| align=right|16,5|| align=right|2,185|| align=right|0,121|| align=right|4,82|| align=right|3,230||MBA||24. avgust 2001||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(34754)||2001 QG111|| align=right|13,7|| align=right|2,556|| align=right|0,165|| align=right|7,75|| align=right|4,085||MBA||25. avgust 2001||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(34755)||2001 QW120|| align=right|14,3|| align=right|2,316|| align=right|0,327|| align=right|22,09|| align=right|3,523||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34756)||2001 QL139|| align=right|14,6|| align=right|2,751|| align=right|0,246|| align=right|9,47|| align=right|4,562||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34757)||2001 QX139|| align=right|13,6|| align=right|2,668|| align=right|0,188|| align=right|10,91|| align=right|4,358||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34758)||2001 QH148|| align=right|13,6|| align=right|2,630|| align=right|0,121|| align=right|12,79|| align=right|4,265||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(34759)||2001 QL151|| align=right|14,3|| align=right|2,716|| align=right|0,428|| align=right|28,17|| align=right|4,476||MBA||23. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34760)||2001 QR152|| align=right|14,1|| align=right|2,775|| align=right|0,092|| align=right|2,96|| align=right|4,622||MBA||26. avgust 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(34761)||2001 QM179|| align=right|14,9|| align=right|2,304|| align=right|0,117|| align=right|5,99|| align=right|3,497||MBA||28. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(34762)||2001 QP180|| align=right|16,0|| align=right|2,341|| align=right|0,216|| align=right|3,12|| align=right|3,581||MBA||25. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(34763)||2001 QV189|| align=right|14,3|| align=right|2,615|| align=right|0,068|| align=right|13,56|| align=right|4,227||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34764)||2001 QZ197|| align=right|14,1|| align=right|2,932|| align=right|0,069|| align=right|11,58|| align=right|5,020||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34765)||2001 QG199|| align=right|13,9|| align=right|2,769|| align=right|0,078|| align=right|4,52|| align=right|4,606||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34766)||2001 QP200|| align=right|14,7|| align=right|2,288|| align=right|0,142|| align=right|2,96|| align=right|3,460||MBA||22. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34767)||2001 QV201|| align=right|12,7|| align=right|2,775|| align=right|0,174|| align=right|9,91|| align=right|4,622||MBA||22. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(34768)||2001 QK221|| align=right|14,7|| align=right|2,322|| align=right|0,208|| align=right|6,51|| align=right|3,537||MBA||24. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(34769)||2001 QB236|| align=right|15,2|| align=right|2,375|| align=right|0,148|| align=right|2,75|| align=right|3,660||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34770)||2001 QJ243|| align=right|14,9|| align=right|2,969|| align=right|0,082|| align=right|1,21|| align=right|5,116||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34771)||2001 QO252|| align=right|15,1|| align=right|2,449|| align=right|0,165|| align=right|3,05|| align=right|3,831||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34772)||2001 QU257|| align=right|15,5|| align=right|2,567|| align=right|0,148|| align=right|6,69|| align=right|4,113||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34773)||2001 QL260|| align=right|13,9|| align=right|3,042|| align=right|0,185|| align=right|9,05|| align=right|5,304||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34774)||2001 QX261|| align=right|13,2|| align=right|3,147|| align=right|0,061|| align=right|9,56|| align=right|5,583||MBA||25. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34775)||2001 QL263|| align=right|14,5|| align=right|3,218|| align=right|0,032|| align=right|8,74|| align=right|5,772||MBA||25. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34776)||2001 QC269|| align=right|15,2|| align=right|2,531|| align=right|0,272|| align=right|5,47|| align=right|4,025||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(34777)||2001 RH|| align=right|12,7|| align=right|2,860|| align=right|0,409|| align=right|34,31|| align=right|4,836||MBA||6. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34778)||2001 RV6|| align=right|15,0|| align=right|2,767|| align=right|0,146|| align=right|5,22|| align=right|4,601||MBA||10. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(34779)||2001 RW11|| align=right|15,0|| align=right|2,282|| align=right|0,082|| align=right|6,18|| align=right|3,446||MBA||10. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(34780)||2001 RB56|| align=right|15,3|| align=right|2,294|| align=right|0,097|| align=right|5,39|| align=right|3,474||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34781)||2001 RK63|| align=right|13,1|| align=right|3,176|| align=right|0,082|| align=right|22,82|| align=right|5,658||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34782)||2001 RV72|| align=right|13,7|| align=right|2,591|| align=right|0,129|| align=right|3,77|| align=right|4,169||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34783)||2001 RB75|| align=right|14,0|| align=right|3,191|| align=right|0,184|| align=right|0,24|| align=right|5,700||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34784)||2001 RS77|| align=right|14,8|| align=right|2,394|| align=right|0,149|| align=right|7,66|| align=right|3,704||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34785)||2001 RG87|| align=right|11,0|| align=right|5,181|| align=right|0,039|| align=right|20,28|| align=right|11,80||JUT||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34786)||2001 RS87|| align=right|14,3|| align=right|2,938|| align=right|0,092|| align=right|0,98|| align=right|5,036||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34787)||2001 RG109|| align=right|16,1|| align=right|2,352|| align=right|0,163|| align=right|2,46|| align=right|3,608||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34788)||2001 RE114|| align=right|15,1|| align=right|2,404|| align=right|0,141|| align=right|9,93|| align=right|3,728||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34789)||2001 SC2|| align=right|15,6|| align=right|2,307|| align=right|0,150|| align=right|0,38|| align=right|3,504||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(34790)||2001 SA4|| align=right|13,4|| align=right|2,988|| align=right|0,101|| align=right|10,95|| align=right|5,163||MBA||16. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(34791)||2001 SU4|| align=right|14,8|| align=right|2,578|| align=right|0,113|| align=right|3,09|| align=right|4,138||MBA||18. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(34792)||2001 SE10|| align=right|15,3|| align=right|2,446|| align=right|0,123|| align=right|5,85|| align=right|3,825||MBA||20. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(34793)||2001 SO12|| align=right|14,0|| align=right|3,077|| align=right|0,151|| align=right|5,19|| align=right|5,397||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34794)||2001 SS25|| align=right|13,8|| align=right|3,092|| align=right|0,117|| align=right|1,33|| align=right|5,436||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34795)||2001 SB34|| align=right|13,8|| align=right|3,118|| align=right|0,117|| align=right|1,33|| align=right|5,504||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34796)||2001 SW35|| align=right|14,8|| align=right|3,052|| align=right|0,141|| align=right|3,73|| align=right|5,331||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34797)||2001 SK38|| align=right|15,1|| align=right|2,654|| align=right|0,068|| align=right|2,88|| align=right|4,322||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34798)||2001 SD45|| align=right|16,2|| align=right|2,236|| align=right|0,163|| align=right|5,85|| align=right|3,343||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34799)||2001 SQ48|| align=right|15,6|| align=right|2,526|| align=right|0,120|| align=right|5,08|| align=right|4,013||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34800)||2001 SD59|| align=right|15,0|| align=right|2,394|| align=right|0,163|| align=right|8,94|| align=right|3,703||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34801)||2001 SE61|| align=right|13,7|| align=right|3,254|| align=right|0,116|| align=right|1,72|| align=right|5,868||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34802)||2001 SP61|| align=right|15,1|| align=right|2,521|| align=right|0,089|| align=right|0,96|| align=right|4,002||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34803)||2001 SW63|| align=right|13,1|| align=right|3,197|| align=right|0,193|| align=right|1,50|| align=right|5,714||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34804)||2001 SP67|| align=right|14,8|| align=right|2,442|| align=right|0,091|| align=right|16,47|| align=right|3,817||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34805)||2001 SC69|| align=right|13,9|| align=right|3,010|| align=right|0,081|| align=right|9,73|| align=right|5,222||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34806)||2001 SJ69|| align=right|14,7|| align=right|2,276|| align=right|0,213|| align=right|5,70|| align=right|3,432||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34807)||2001 SQ72|| align=right|14,7|| align=right|2,278|| align=right|0,194|| align=right|25,49|| align=right|3,438||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34808)||2001 SY73|| align=right|14,3|| align=right|3,114|| align=right|0,048|| align=right|9,99|| align=right|5,494||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34809)||2001 SQ74|| align=right|13,7|| align=right|3,022|| align=right|0,069|| align=right|9,38|| align=right|5,252||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34810)||2001 SN108|| align=right|14,4|| align=right|2,979|| align=right|0,100|| align=right|10,05|| align=right|5,142||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34811)||2001 ST108|| align=right|15,0|| align=right|2,576|| align=right|0,111|| align=right|14,28|| align=right|4,134||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34812)||2001 SB109|| align=right|13,3|| align=right|2,616|| align=right|0,141|| align=right|13,22|| align=right|4,230||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34813)||2001 SS109|| align=right|13,6|| align=right|2,609|| align=right|0,145|| align=right|13,10|| align=right|4,213||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34814)||2001 ST109|| align=right|14,2|| align=right|2,698|| align=right|0,117|| align=right|9,19|| align=right|4,431||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34815)||2001 SQ113|| align=right|14,8|| align=right|2,598|| align=right|0,090|| align=right|5,09|| align=right|4,186||MBA||20. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(34816)||2001 ST113|| align=right|14,7|| align=right|2,769|| align=right|0,099|| align=right|5,35|| align=right|4,608||MBA||20. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(34817)||2001 SE116|| align=right|13,8|| align=right|1,879|| align=right|0,118|| align=right|22,23|| align=right|2,576||MBA||21. september 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(34818)||2001 SQ116|| align=right|13,4|| align=right|3,160|| align=right|0,139|| align=right|4,54|| align=right|5,618||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34819)||2001 SW119|| align=right|14,6|| align=right|2,704|| align=right|0,036|| align=right|4,28|| align=right|4,446||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34820)||2001 SC125|| align=right|16,0|| align=right|2,180|| align=right|0,173|| align=right|4,09|| align=right|3,217||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34821)||2001 SF129|| align=right|14,4|| align=right|2,768|| align=right|0,158|| align=right|7,17|| align=right|4,604||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34822)||2001 SO133|| align=right|14,2|| align=right|2,604|| align=right|0,160|| align=right|3,14|| align=right|4,203||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34823)||2001 SM155|| align=right|15,2|| align=right|2,324|| align=right|0,106|| align=right|6,13|| align=right|3,542||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34824)||2001 SY156|| align=right|13,0|| align=right|3,103|| align=right|0,183|| align=right|5,67|| align=right|5,464||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34825)||2001 SR161|| align=right|13,0|| align=right|3,061|| align=right|0,031|| align=right|8,50|| align=right|5,354||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34826)||2001 SK163|| align=right|16,2|| align=right|2,418|| align=right|0,230|| align=right|0,16|| align=right|3,758||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34827)||2001 SC165|| align=right|13,5|| align=right|2,907|| align=right|0,067|| align=right|1,40|| align=right|4,956||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34828)||2001 SO168|| align=right|14,2|| align=right|3,173|| align=right|0,135|| align=right|4,93|| align=right|5,652||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34829)||2001 SF198|| align=right|16,1|| align=right|2,264|| align=right|0,066|| align=right|7,30|| align=right|3,406||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34830)||2001 SQ227|| align=right|15,3|| align=right|3,152|| align=right|0,111|| align=right|7,14|| align=right|5,595||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34831)||2001 SA234|| align=right|15,8|| align=right|2,229|| align=right|0,097|| align=right|4,82|| align=right|3,326||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34832)||2001 SU234|| align=right|16,5|| align=right|2,515|| align=right|0,175|| align=right|2,08|| align=right|3,989||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34833)||2001 SF239|| align=right|15,3|| align=right|2,211|| align=right|0,218|| align=right|3,84|| align=right|3,287||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34834)||2001 SF243|| align=right|13,6|| align=right|3,401|| align=right|0,041|| align=right|15,25|| align=right|6,272||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34835)||2001 SZ249|| align=right|12,5|| align=right|5,357|| align=right|0,082|| align=right|3,53|| align=right|12,40||JUT||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34836)||2001 SE254|| align=right|15,0|| align=right|2,987|| align=right|0,053|| align=right|1,03|| align=right|5,161||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34837)||2001 SD262|| align=right|14,5|| align=right|2,252|| align=right|0,105|| align=right|5,52|| align=right|3,380||MBA||21. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34838)||2001 SK262|| align=right|13,6|| align=right|3,167|| align=right|0,086|| align=right|9,94|| align=right|5,634||MBA||21. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(34839)||2001 SL263|| align=right|12,5|| align=right|3,018|| align=right|0,111|| align=right|11,02|| align=right|5,242||MBA||25. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(34840)||2001 SB268|| align=right|14,5|| align=right|2,707|| align=right|0,055|| align=right|4,19|| align=right|4,454||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(34841)||2001 SE268|| align=right|15,8|| align=right|2,440|| align=right|0,056|| align=right|7,34|| align=right|3,811||MBA||25. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(34842)||2001 SU270|| align=right|14,4|| align=right|3,061|| align=right|0,239|| align=right|2,10|| align=right|5,353||MBA||16. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(34843)||2001 SZ276|| align=right|14,0|| align=right|2,751|| align=right|0,032|| align=right|5,20|| align=right|4,562||MBA||21. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(34844)||2001 SG277|| align=right|15,1|| align=right|2,358|| align=right|0,189|| align=right|2,78|| align=right|3,621||MBA||27. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34845)||2001 SN278|| align=right|13,8|| align=right|3,229|| align=right|0,127|| align=right|14,64|| align=right|5,803||MBA||21. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34846)||2001 SY281|| align=right|13,4|| align=right|3,169|| align=right|0,250|| align=right|25,80|| align=right|5,640||MBA||22. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(34847)||2001 SJ286|| align=right|14,1|| align=right|2,584|| align=right|0,140|| align=right|14,06|| align=right|4,153||MBA||21. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(34848)||2001 SC288|| align=right|13,1|| align=right|3,243|| align=right|0,043|| align=right|22,89|| align=right|5,840||MBA||27. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(34849)||2001 SG288|| align=right|13,2|| align=right|2,626|| align=right|0,115|| align=right|14,16|| align=right|4,254||MBA||27. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(34850)||2001 TL8|| align=right|13,3|| align=right|3,363|| align=right|0,145|| align=right|10,20|| align=right|6,166||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34851)||2001 TT8|| align=right|15,1|| align=right|2,180|| align=right|0,073|| align=right|5,94|| align=right|3,218||MBA||9. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34852)||2001 TS12|| align=right|15,3|| align=right|2,292|| align=right|0,147|| align=right|3,42|| align=right|3,470||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34853)||2001 TK16|| align=right|13,4|| align=right|2,683|| align=right|0,166|| align=right|16,30|| align=right|4,393||MBA||11. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|34854 Paquifrutos||2001 TP17|| align=right|13,1|| align=right|3,142|| align=right|0,201|| align=right|16,33|| align=right|5,568||MBA||13. oktober 2001||Pla D'Arguines||R. Ferrando
|-
|(34855)||2001 TT30|| align=right|15,3|| align=right|2,292|| align=right|0,154|| align=right|6,49|| align=right|3,470||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34856)||2001 TR32|| align=right|14,8|| align=right|2,382|| align=right|0,055|| align=right|6,15|| align=right|3,677||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34857)||2001 TB36|| align=right|15,2|| align=right|2,437|| align=right|0,138|| align=right|9,26|| align=right|3,804||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34858)||2001 TW44|| align=right|14,0|| align=right|2,261|| align=right|0,220|| align=right|7,44|| align=right|3,400||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34859)||2001 TR49|| align=right|15,0|| align=right|2,690|| align=right|0,162|| align=right|6,72|| align=right|4,411||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(34860)||2001 TJ77|| align=right|13,9|| align=right|3,166|| align=right|0,075|| align=right|9,84|| align=right|5,633||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34861)||2001 TY77|| align=right|13,5|| align=right|2,521|| align=right|0,072|| align=right|9,60|| align=right|4,002||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34862)||2001 TX79|| align=right|14,3|| align=right|2,993|| align=right|0,141|| align=right|5,44|| align=right|5,177||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34863)||2001 TP107|| align=right|14,1|| align=right|2,320|| align=right|0,135|| align=right|8,55|| align=right|3,534||MBA||13. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34864)||2001 TG114|| align=right|13,0|| align=right|2,988|| align=right|0,112|| align=right|9,07|| align=right|5,164||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34865)||2001 TH116|| align=right|13,2|| align=right|3,223|| align=right|0,108|| align=right|14,55|| align=right|5,786||MBA||14. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34866)||2001 TN119|| align=right|14,1|| align=right|2,603|| align=right|0,131|| align=right|12,97|| align=right|4,200||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34867)||2001 TB121|| align=right|13,5|| align=right|2,680|| align=right|0,135|| align=right|10,60|| align=right|4,387||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34868)||2001 TB136|| align=right|12,1|| align=right|3,016|| align=right|0,065|| align=right|9,09|| align=right|5,237||MBA||13. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(34869)||2001 TD170|| align=right|14,6|| align=right|2,230|| align=right|0,206|| align=right|8,79|| align=right|3,330||MBA||15. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34870)||2001 TS195|| align=right|14,1|| align=right|2,962|| align=right|0,046|| align=right|12,03|| align=right|5,097||MBA||15. oktober 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(34871)||2001 UM2|| align=right|14,6|| align=right|2,464|| align=right|0,118|| align=right|5,15|| align=right|3,868||MBA||18. oktober 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(34872)||2001 UV2|| align=right|14,5|| align=right|2,627|| align=right|0,030|| align=right|13,30|| align=right|4,257||MBA||20. oktober 2001||Farpoint||Gary Hug
|-
|(34873)||2001 UF6|| align=right|13,5|| align=right|2,639|| align=right|0,178|| align=right|12,31|| align=right|4,287||MBA||20. oktober 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(34874)||2001 UU9|| align=right|15,1|| align=right|2,847|| align=right|0,081|| align=right|1,47|| align=right|4,803||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34875)||2001 US22|| align=right|13,8|| align=right|2,718|| align=right|0,167|| align=right|13,90|| align=right|4,481||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34876)||2001 UK32|| align=right|15,7|| align=right|2,371|| align=right|0,054|| align=right|7,11|| align=right|3,650||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34877)||2001 UQ34|| align=right|15,9|| align=right|2,342|| align=right|0,147|| align=right|6,80|| align=right|3,583||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34878)||2001 UU34|| align=right|14,3|| align=right|2,974|| align=right|0,075|| align=right|10,09|| align=right|5,128||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34879)||2001 UQ35|| align=right|14,9|| align=right|2,620|| align=right|0,124|| align=right|8,15|| align=right|4,241||MBA||16. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34880)||2001 UN45|| align=right|14,4|| align=right|3,339|| align=right|0,052|| align=right|4,84|| align=right|6,101||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34881)||2001 UF63|| align=right|14,6|| align=right|3,022|| align=right|0,107|| align=right|10,31|| align=right|5,251||MBA||17. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34882)||2001 UK66|| align=right|13,6|| align=right|2,260|| align=right|0,143|| align=right|5,38|| align=right|3,398||MBA||18. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34883)||2001 UQ94|| align=right|14,0|| align=right|3,131|| align=right|0,035|| align=right|22,98|| align=right|5,541||MBA||19. oktober 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(34884)||2001 UR119|| align=right|15,1|| align=right|2,186|| align=right|0,125|| align=right|0,10|| align=right|3,231||MBA||22. oktober 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34885)||2001 VE12|| align=right|14,4|| align=right|2,796|| align=right|0,164|| align=right|16,11|| align=right|4,674||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34886)||2001 VH12|| align=right|13,6|| align=right|2,600|| align=right|0,326|| align=right|11,28|| align=right|4,192||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34887)||2001 VJ14|| align=right|13,9|| align=right|2,263|| align=right|0,102|| align=right|9,37|| align=right|3,404||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34888)||2001 VP16|| align=right|13,7|| align=right|2,562|| align=right|0,122|| align=right|14,22|| align=right|4,101||MBA||7. november 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(34889)||2001 VY33|| align=right|15,8|| align=right|2,281|| align=right|0,244|| align=right|5,66|| align=right|3,443||MBA||9. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34890)||2001 VS62|| align=right|14,2|| align=right|2,467|| align=right|0,085|| align=right|4,16|| align=right|3,874||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34891)||2001 VR66|| align=right|15,3|| align=right|2,290|| align=right|0,133|| align=right|7,41|| align=right|3,465||MBA||10. november 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(34892)||2001 VW88|| align=right|14,4|| align=right|2,571|| align=right|0,281|| align=right|5,19|| align=right|4,121||MBA||15. november 2001||Uccle||E. W. Elst; H. Debehogne
|-
|(34893)||2001 WM1|| align=right|14,7|| align=right|2,459|| align=right|0,264|| align=right|8,15|| align=right|3,855||MBA||17. november 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(34894)||2012 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,726|| align=right|0,305|| align=right|8,21|| align=right|4,500||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34895)||2026 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,734|| align=right|0,089|| align=right|6,19|| align=right|4,519||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34896)||2117 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,710|| align=right|0,082|| align=right|1,22|| align=right|4,461||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34897)||2537 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,380|| align=right|0,206|| align=right|5,24|| align=right|3,671||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34898)||2622 P-L|| align=right|13,8|| align=right|3,183|| align=right|0,153|| align=right|1,56|| align=right|5,677||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34899)||2628 P-L|| align=right|15,7|| align=right|2,391|| align=right|0,076|| align=right|1,69|| align=right|3,697||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34900)||2698 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,247|| align=right|0,069|| align=right|7,64|| align=right|3,368||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34901)||2699 P-L|| align=right|15,1|| align=right|3,265|| align=right|0,197|| align=right|0,38|| align=right|5,900||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34902)||2728 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,935|| align=right|0,072|| align=right|10,85|| align=right|5,028||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34903)||3037 P-L|| align=right|13,2|| align=right|3,194|| align=right|0,113|| align=right|8,43|| align=right|5,707||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34904)||3085 P-L|| align=right|13,5|| align=right|3,196|| align=right|0,108|| align=right|10,35|| align=right|5,713||MBA||25. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34905)||3110 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,931|| align=right|0,068|| align=right|10,82|| align=right|5,016||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34906)||3116 P-L|| align=right|14,6|| align=right|3,189|| align=right|0,129|| align=right|11,68|| align=right|5,695||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34907)||3527 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,235|| align=right|0,056|| align=right|7,56|| align=right|3,341||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34908)||3528 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,697|| align=right|0,043|| align=right|14,32|| align=right|4,427||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34909)||3534 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,762|| align=right|0,111|| align=right|25,29|| align=right|4,590||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34910)||4052 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,922|| align=right|0,105|| align=right|8,02|| align=right|4,994||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34911)||4288 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,244|| align=right|0,140|| align=right|5,70|| align=right|3,360||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34912)||4314 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,723|| align=right|0,316|| align=right|6,88|| align=right|4,492||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34913)||4527 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,369|| align=right|0,166|| align=right|3,19|| align=right|3,646||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34914)||4535 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,186|| align=right|0,170|| align=right|0,22|| align=right|5,687||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34915)||4564 P-L|| align=right|15,2|| align=right|3,202|| align=right|0,149|| align=right|1,33|| align=right|5,728||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34916)||4595 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,385|| align=right|0,190|| align=right|2,64|| align=right|3,683||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34917)||4616 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,716|| align=right|0,191|| align=right|3,18|| align=right|4,475||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34918)||4654 P-L|| align=right|15,8|| align=right|2,540|| align=right|0,249|| align=right|1,34|| align=right|4,048||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|34919 Imelda||4710 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,965|| align=right|0,227|| align=right|6,62|| align=right|7,894||HLD||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34920)||4735 P-L|| align=right|16,5|| align=right|2,126|| align=right|0,025|| align=right|2,65|| align=right|3,099||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34921)||4801 P-L|| align=right|14,8|| align=right|3,206|| align=right|0,123|| align=right|2,15|| align=right|5,740||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34922)||4825 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,731|| align=right|0,026|| align=right|1,45|| align=right|4,511||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34923)||4870 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,442|| align=right|0,111|| align=right|4,80|| align=right|3,816||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34924)||6109 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,526|| align=right|0,104|| align=right|3,33|| align=right|4,014||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34925)||6114 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,694|| align=right|0,140|| align=right|12,83|| align=right|4,420||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34926)||6133 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,378|| align=right|0,219|| align=right|2,78|| align=right|3,667||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34927)||6189 P-L|| align=right|16,7|| align=right|2,255|| align=right|0,163|| align=right|1,68|| align=right|3,386||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34928)||6230 P-L|| align=right|15,1|| align=right|2,372|| align=right|0,220|| align=right|3,10|| align=right|3,653||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34929)||6522 P-L|| align=right|14,4|| align=right|3,193|| align=right|0,177|| align=right|3,07|| align=right|5,705||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34930)||6570 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,382|| align=right|0,209|| align=right|2,42|| align=right|3,675||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34931)||6621 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,716|| align=right|0,157|| align=right|12,59|| align=right|4,474||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34932)||6644 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,525|| align=right|0,210|| align=right|5,34|| align=right|4,012||MBA||26. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34933)||6652 P-L|| align=right|14,2|| align=right|3,150|| align=right|0,148|| align=right|2,01|| align=right|5,589||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34934)||6689 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,182|| align=right|0,143|| align=right|4,85|| align=right|5,675||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34935)||6780 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,184|| align=right|0,119|| align=right|13,56|| align=right|5,681||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34936)||6861 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,704|| align=right|0,047|| align=right|3,92|| align=right|4,446||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34937)||9063 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,260|| align=right|0,087|| align=right|4,52|| align=right|3,396||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34938)||9562 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,189|| align=right|0,171|| align=right|4,54|| align=right|5,694||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34939)||9575 P-L|| align=right|16,1|| align=right|2,128|| align=right|0,188|| align=right|2,91|| align=right|3,104||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34940)||9586 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,170|| align=right|0,111|| align=right|6,13|| align=right|5,642||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34941)||1244 T-1|| align=right|14,5|| align=right|2,790|| align=right|0,087|| align=right|3,86|| align=right|4,660||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34942)||1275 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,183|| align=right|0,198|| align=right|5,21|| align=right|3,224||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34943)||1286 T-1|| align=right|14,1|| align=right|3,099|| align=right|0,170|| align=right|17,78|| align=right|5,454||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34944)||2202 T-1|| align=right|15,2|| align=right|3,129|| align=right|0,326|| align=right|4,15|| align=right|5,534||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34945)||2263 T-1|| align=right|14,8|| align=right|2,332|| align=right|0,166|| align=right|6,39|| align=right|3,561||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34946)||2286 T-1|| align=right|14,0|| align=right|2,680|| align=right|0,307|| align=right|13,90|| align=right|4,388||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34947)||3298 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,715|| align=right|0,229|| align=right|19,38|| align=right|4,473||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34948)||4103 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,435|| align=right|0,146|| align=right|3,48|| align=right|3,799||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34949)||4111 T-1|| align=right|14,8|| align=right|3,087|| align=right|0,095|| align=right|4,55|| align=right|5,423||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34950)||4188 T-1|| align=right|15,2|| align=right|2,255|| align=right|0,080|| align=right|2,21|| align=right|3,386||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34951)||4221 T-1|| align=right|14,5|| align=right|3,071|| align=right|0,089|| align=right|4,66|| align=right|5,381||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34952)||4874 T-1|| align=right|15,1|| align=right|3,068|| align=right|0,250|| align=right|2,97|| align=right|5,374||MBA||13. maj 1971||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34953)||1008 T-2|| align=right|14,2|| align=right|3,092|| align=right|0,126|| align=right|11,23|| align=right|5,437||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34954)||1032 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,725|| align=right|0,077|| align=right|2,37|| align=right|4,498||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34955)||1044 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,307|| align=right|0,175|| align=right|4,07|| align=right|3,504||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34956)||1327 T-2|| align=right|14,4|| align=right|3,094|| align=right|0,254|| align=right|0,71|| align=right|5,442||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34957)||1347 T-2|| align=right|14,3|| align=right|3,170|| align=right|0,171|| align=right|1,15|| align=right|5,644||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34958)||1357 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,741|| align=right|0,111|| align=right|4,57|| align=right|4,537||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34959)||2077 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,310|| align=right|0,173|| align=right|1,04|| align=right|3,511||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34960)||2100 T-2|| align=right|14,7|| align=right|3,101|| align=right|0,126|| align=right|16,31|| align=right|5,459||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34961)||2252 T-2|| align=right|13,1|| align=right|2,766|| align=right|0,166|| align=right|8,97|| align=right|4,599||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34962)||2307 T-2|| align=right|15,6|| align=right|3,166|| align=right|0,182|| align=right|0,86|| align=right|5,633||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34963)||3091 T-2|| align=right|15,0|| align=right|2,770|| align=right|0,097|| align=right|9,15|| align=right|4,609||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34964)||3122 T-2|| align=right|15,2|| align=right|2,455|| align=right|0,166|| align=right|6,14|| align=right|3,845||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34965)||3221 T-2|| align=right|14,6|| align=right|3,136|| align=right|0,160|| align=right|1,88|| align=right|5,552||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34966)||3260 T-2|| align=right|14,4|| align=right|2,722|| align=right|0,052|| align=right|4,35|| align=right|4,491||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34967)||3269 T-2|| align=right|14,2|| align=right|2,788|| align=right|0,237|| align=right|8,56|| align=right|4,654||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34968)||4094 T-2|| align=right|15,2|| align=right|3,062|| align=right|0,154|| align=right|1,84|| align=right|5,358||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34969)||4108 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,267|| align=right|0,092|| align=right|4,74|| align=right|3,413||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34970)||4218 T-2|| align=right|14,0|| align=right|3,044|| align=right|0,073|| align=right|14,94|| align=right|5,309||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34971)||4286 T-2|| align=right|14,3|| align=right|3,074|| align=right|0,051|| align=right|10,09|| align=right|5,389||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34972)||5039 T-2|| align=right|13,3|| align=right|3,077|| align=right|0,096|| align=right|12,94|| align=right|5,397||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34973)||5157 T-2|| align=right|14,9|| align=right|3,077|| align=right|0,056|| align=right|9,28|| align=right|5,396||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34974)||5164 T-2|| align=right|14,8|| align=right|3,095|| align=right|0,142|| align=right|9,15|| align=right|5,444||MBA||25. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34975)||1050 T-3|| align=right|14,0|| align=right|3,168|| align=right|0,032|| align=right|8,58|| align=right|5,639||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34976)||1115 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,472|| align=right|0,087|| align=right|6,04|| align=right|3,885||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34977)||1167 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,560|| align=right|0,177|| align=right|10,80|| align=right|4,094||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34978)||1901 T-3|| align=right|13,6|| align=right|3,175|| align=right|0,041|| align=right|8,26|| align=right|5,657||MBA||17. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34979)||2173 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,243|| align=right|0,138|| align=right|8,39|| align=right|3,359||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34980)||2307 T-3|| align=right|15,4|| align=right|2,218|| align=right|0,030|| align=right|4,29|| align=right|3,303||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34981)||2342 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,301|| align=right|0,170|| align=right|3,49|| align=right|3,489||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34982)||2494 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,237|| align=right|0,095|| align=right|3,14|| align=right|3,346||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34983)||3046 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,231|| align=right|0,102|| align=right|4,31|| align=right|3,331||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34984)||3163 T-3|| align=right|13,1|| align=right|3,219|| align=right|0,078|| align=right|19,16|| align=right|5,775||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34985)||3286 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,770|| align=right|0,055|| align=right|12,17|| align=right|4,609||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34986)||3837 T-3|| align=right|15,3|| align=right|2,805|| align=right|0,056|| align=right|8,37|| align=right|4,697||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34987)||4065 T-3|| align=right|14,0|| align=right|3,185|| align=right|0,086|| align=right|6,25|| align=right|5,683||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34988)||4222 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,755|| align=right|0,098|| align=right|9,73|| align=right|4,573||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34989)||4251 T-3|| align=right|15,1|| align=right|2,818|| align=right|0,094|| align=right|3,99|| align=right|4,729||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34990)||4270 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,750|| align=right|0,073|| align=right|5,76|| align=right|4,560||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34991)||4295 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,487|| align=right|0,113|| align=right|5,91|| align=right|3,922||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34992)||4418 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,536|| align=right|0,156|| align=right|8,67|| align=right|4,039||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|34993 Euaimon||1973 SR1|| align=right|12,4|| align=right|5,188|| align=right|0,056|| align=right|8,89|| align=right|11,82||JUT||20. september 1973||Observatorij Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(34994)||1977 CS1|| align=right|15,3|| align=right|2,610|| align=right|0,221|| align=right|7,31|| align=right|4,217||MBA||11. februar 1977||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(34995)||1977 DP2|| align=right|15,1|| align=right|3,038|| align=right|0,231|| align=right|1,10|| align=right|5,294||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(34996)||1977 DH4|| align=right|14,1|| align=right|2,575|| align=right|0,164|| align=right|11,47|| align=right|4,132||MBA||18. februar 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(34997)||1978 OP|| align=right|13,1|| align=right|2,700|| align=right|0,159|| align=right|14,84|| align=right|4,435||MBA||28. julij 1978||Bickley||Perth Observatory
|-
|(34998)||1978 SE|| align=right|13,6|| align=right|2,718|| align=right|0,121|| align=right|13,93|| align=right|4,480||MBA||27. september 1978||La Silla||R. M. West
|-
|(34999)||1978 VC3|| align=right|14,3|| align=right|2,766|| align=right|0,192|| align=right|5,36|| align=right|4,600||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(35000)||1978 VN3|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,093|| align=right|3,87|| align=right|4,506||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov